Esistono più comuni francesi con questo nome

Belval – Ardenne
Belval – Manica
Belval – Vosgi